Brabbée ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Brabbée (1878–1937), österreichischer Stenograph
 Karl Brabbée (1879–1960), österreichischer Ingenieur und Hochschullehrer